Вилемовице могу бити:

 Вилемовице (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Вилемовице (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република